Miejscowości w USA:
 West Caldwell – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 West Caldwell (ang. West Caldwell Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex